Die Communauté de communes des Combes ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 31. Dezember 1994 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Combes
Gegründet 1994